A tabela abaixo contém as indicações e as vitórias da série 007

James Bond